Gazdy – część Nowego Targu
 Gazdy – część wsi w gminie Świątniki Górne
 Gazdy – potok, dopływ Kowańca